Tienhoven ist der Name von mehreren 

 Orten

Tienhoven (Stichtse Vecht), ein Ort in der Gemeinde Stichtse Vecht, Provinz Utrecht
Tienhoven (Vianen), ein Ort in der Gemeinde Vianen, Provinz Utrecht
Tienhoven (Texel), ein Ort in der Gemeinde Texel auf der gleichnamigen Insel, Provinz Nordholland
Tienhoven (Zederik), ein Ort in der Gemeinde Zederik, Provinz Südholland

 Personen
 Adrianus Baltus van Tienhoven (1888–1931), niederländischer Kinderbuchautor 
 Cornelis van Tienhoven (1601–1656), niederländischer Verwaltungsbeamter in Neu-Amsterdam / New York 
 Gijsbert van Tienhoven (1841–1914), niederländischer Premierminister und Politiker
 Pieter van Tienhoven (1875–1953), niederländischer Naturschützer 
 Willem Boudewijn Donker Curtius van Tienhoven (1778–1858), niederländischer Jurist und Politiker